Friedrich von Habsburg ist der Name folgender Personen:
 Friedrich der Schöne (1289–1330), römisch-deutscher König
 Friedrich II. von Habsburg (1327/33–1344), Adliger
 Friedrich III. (Habsburg) (1347–1362), Herzog

Siehe auch:
 Friedrich von Österreich